42-й полк — наименование полка в вооружённых силах различных государств.

Пехотные
 42-й Якутский пехотный полк (Российская империя)
 42-й егерский полк (Российская империя)
 42-й Сибирский стрелковый полк (Российская империя)
 42-й Вирджинский пехотный полк (США)
 42-й Нью-Йоркский пехотный полк (США)

Авиационные
 42-й гвардейский истребительный авиационный Танненбергский Краснознамённый полк (СССР)
 42-й истребительный авиационный полк (СССР)

Артиллейийские
 42-й гвардейский зенитный ракетный Путиловско-Кировский ордена Ленина полк ПВО
 42-й гвардейский корпусной артиллерийский полк